Bathilde est un prénom féminin d'origine germanique notamment porté par :

 Bathilde (morte en 680), reine des Francs ;
 Bathilde d'Alsace (fl. 700), épouse du duc Adalbert d'Alsace ;
 Bathilde d'Orléans (1750-1822), princesse française ;
 Bathilde Allix (1825-1910), artiste peintre française.

Autres 
 Bathilde Amédée, personnage de À la recherche du temps perdu de Marcel Proust ;
 (441) Bathilde, un astéroïde.

Voir aussi 
 

Prénom féminin
Prénom français